Millersville (Pensilvânia)
Millersville (Tennessee)

Desambiguações de topônimos